Niles (Inglaterra) fue un personaje de ficción en el sitcom, The Nanny. Fue interpretado por el actor Daniel Davis, con acento británico.

El mayordomo de los Sheffield 

Niles fue el mayordomo de la familia Sheffield, incluso cuando Maxwell era niño se lo ve a Niles trabajando y soñando con ser abogado. Él había sido valet de Maxwell Sheffield durante la mayor parte de su vida. Cuando Sheffield llegó a Estados Unidos, trajo con él a Niles. Había estado con la familia durante muchos años, incluso cuando Maxwell estaba casado con su primera esposa, Sara. En la última temporada, se casa con C.C. Babcock y descubre que tendrà un hijo.

Se puso de manifiesto en la Temporada 1 Episodio 9 ( "La niñera-in-Law") que el padre de Niles había sido el mayordomo del padre de Maxwell Sheffield y, por lo tanto, que habían crecido juntos y se habían conocido durante toda su vida. Esto fue revelado por Clara Mueller (interpretado por Cloris Leachman), que había sido niñera de Maxwell. 

Su apellido no fue revelado en la serie. En el capítulo "The Butler, the Husband, the Wife and Her Mother" (El Mayordomo, el Marido, la Esposa y Su Madre) el sexto capítulo de la primera temporada, mientras Niles se hace pasar por Maxwell, y, a la vez esposo de Fran, esta le explica a Maxwell que si no ayudan a Niles, con los inspectores de la "Asociación De Mayordomos", el apellido de la familia de Niles se mancharía para siempre entonces ella reacciona y le pregunta a Niles "A propósito, ¿cual es el apellido de tu familia?" -a lo que él solo responde- "Es solo Niles... como Cher".
Aunque en el capítulo 49 (Temporada 3 capítulo 1). Niles tiene una conversación mientras bebé con C.C Babcock, está le dice “¿Así que Rochester? ¿Que hacías para matar el día antes de que yo llegará?".
Dando a entender que su primer nombre sería Rochester, tanto en el idioma original como en el doblaje al español latino.

Personajes de The Nanny
Británicos ficticios
Católicos ficticios
Sirvientes ficticios

en:List of The Nanny characters#Niles